Niasse peut désigner :
 Ahmed Khalifa Niasse (1945-), homme politique et chef religieux musulman sénégalais
 Baye Ibrahima Niasse (1988-), footballeur sénégalais
 Ibrahim Niasse (1900-1975), savant, maître soufi sénégalais
 Moustapha Niasse (1939-), homme politique sénégalais
 Gouvernement Niasse I
 Gouvernement Niasse II
 Sidy Lamine Niasse (1950-2018), homme public sénégalais. Juriste, enseignant, journaliste et guide religieux
 Niasse, figure de la mythologie diola en Casamance
 Cheikh Niasse (2000-), footballeur sénégalais

Voir aussi 
 Ibrahima Niass (1900-1975), théologien musulman sénégalais

Homonymie de patronyme